Strong House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Strong House (Connecticut), NRHP-ID 87001906
 Strong House (Massachusetts), NRHP-ID 84002457

Siehe auch:
 William Strong House